kasa – potocznie: pieniądz,
 kasa – termin w rachunkowości,
 kasa – stanowisko przyjmowania i wydawania pieniędzy,
 Kasa – japońska poetka,
 K.A.S.A. – pseudonim Krzysztofa Kasowskiego, polskiego muzyka,
 kasa pancerna – inne określenie sejfu
 kasa chorych – instytucja ubezpieczeń społecznych,
 Kasa Chorych – zespół bluesowy,
 kasa fiskalna (kasa rejestrująca),
 Kasa Krajowa,
 kasa oporu,
 kasa pożyczkowa,
 kasa zapomogowo-pożyczkowa.